Facchini se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francesco Angelo Facchini
 Sergio Facchini